Olympiastadion – stadio di Berlino
 Olympiastadion – stadio di Helsinki
 Olympiastadion – stadio di Monaco di Baviera
 Olympiastadion – stadio di Stoccolma
 Olympia Stadion – stadio di Helsingborg
 Olympia-Stadion – stazione della metropolitana di Berlino